Prostostna stopnja se lahko nanaša na

 prostostna stopnja v statistiki in teoriji verjetnosti
 prostostna stopnja v fiziki in kemiji
 prostostna stopnja v mehaniki